L'édition 2017 du tournoi de tennis de Delray Beach se déroule du 20 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Jack Sock remporte l'épreuve du simple, Raven Klaasen et Rajeev Ram celle du double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américain Ryan Harrison, de l'Australien Thanasi Kokkinakis, du Britannique Daniel Evans et du Tchèque Adam Pavlásek. Ils sont respectivement remplacés par Radu Albot, Mikhail Kukushkin, Taylor Fritz et Nikoloz Basilashvili.

Lauréats 
L'Américain Jack Sock remporte le  titre de sa carrière en simple en bénéficiant en finale du forfait de Milos Raonic. Il s'agit de son  titre de la saison dans la discipline.

En double, Raven Klaasen et Rajeev Ram décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Treat Conrad Huey et Max Mirnyi (7-5, 7-5). Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Delray Beach
 Saison 2017 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

ATP 2017
Delray Beach
Tennis aux États-Unis en 2017
Tennis en février 2017
Sport en Floride en 2017
Sport aux États-Unis en février 2017